

Patronyme 
 Jean-Michel Chevry, auteur, compositeur, interprète français
 
 Lucette Michaux-Chevry, femme politique française

Toponyme 
 Chevry, commune française de l'Ain
 voir aussi : Démographie de Chevry
 Chevry, ancienne commune française du Jura, aujourd'hui intégrée à Saint-Claude
 Chevry, commune française de la Manche
 Chevry, ancienne commune française de Seine-et-Marne, auj. intégrée à Chevry-Cossigny
 Chevry-Cossigny, commune française de Seine-et-Marne
 Chevry-en-Sereine, commune française de Seine-et-Marne
 Chevry-sous-le-Bignon, commune française du Loiret
voir aussi : Démographie de Chevry-sous-le-Bignon
 Chevry, quartier de  Gif-sur-Yvette, Essonne

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France